Spojení písmen R a B může mít různé významy:

RB 
 CV-RB – kód ISO 3166-2 pro Ribeira Brava
 Rada bezpečnosti OSN 
 Raiffeisenbank – banka
 IATA kód syrsko-arabských aerolinek (Syrian Arab Airlines)
 Réseau Breton – francouzská železniční síť v Bretani
 Hyundai RB (Rear engine Bus) – série autobusů firmy Hyundai
 typ spalovacího motoru firmy Nissan
 Rulandské bílé, odrůda vinné révy

Rb 
 rubidium – chemický prvek
 retinoblastomový protein (Rb protein) – gen a podle něj vznikající protein 
 SJ Rb, švédská lokomotiva

.rb 
 .rb – souborová přípona zdrojového kódu v Ruby